Retama de monte puede referirse a:
 El nombre común de la planta Genista canariensis.
 El nombre común de la planta Retama sphaerocarpa.